Ленино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Глушковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Глушковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 19 км, до центра муниципального образования деревни Глушково — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Павлово, Потеряево, Филино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина